Nagy Elemér (1920–2000) fizikus, villamosmérnök, az MTA tagja
 Nagy Elemér (1928–1985) Ybl Miklós-díjas építészmérnök, építésztörténész
 Nagy Elemér (1934–1998) geológus